Чемпионат Северной Ирландии по футболу 2016/2017 — 116-й сезон чемпионата Северной Ирландии по футболу. Начался 6 августа 2016 года и закончился 12 мая 2017 года матчем Баллимена Юнайтед — Гленавон. Чемпионом стал Линфилд оторвавшись от Крусейдерса на 6 очков. Лучшим бомбардиром стал Andrew Mitchell из Данганнон Свифтс.

Клубы и стадионы

Турнирная таблица 

|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат Северной Ирландии по футболу
Северная Ирландия
2010-е годы в Северной Ирландии